Юхан Хедберг (; 5 мая 1973, Накка, Стокгольм) — профессиональный шведский хоккеист, вратарь.

Карьера 
На драфте НХЛ 1994 года был выбран в 9 раунде под общим 218-м номером командой «Филадельфия Флайерз», но «Лётчики» так и не предложили ему контракта. 6 августа 1998 года «Филадельфия» обменяла права на вратаря в клуб «Сан-Хосе Шаркс». В 1999 году Хедберг подписал контракт с «Акулами», но шанса заиграть в НХЛ не получил, проведя два сезона в низших лигах. 12 марта 2001 года Хедберг был обменян в «Питтсбург Пингвинз», где сразу же стал основным вратарём клуба — в плей-офф Кубка Стэнли 2001 года «Пингвины» дошли до финала конференции во многом благодаря уверенной игре Хедберга, сыгравшего во всех матчах плей-офф.
25 августа 2003 года был обменян в «Ванкувер Кэнакс». 5 августа 2005 года подписал однолетний контракт с «Даллас Старз». 1 июля 2006 года подписал двухлетний контракт с «Атлантой Трэшерз» — впоследствии контракт был продлён ещё на два сезона. 2 июля 2010 года перешёл в «Нью-Джерси Девилз», в составе которых провёл три сезона в качестве дублёра Мартина Бродёра. 4 июля 2013 года «Дьяволы» выкупили контракт Хедберга.

26 декабря 2005 года в матче против «Сент-Луис Блюз» сделал 2 голевые передачи. Это был первый случай, когда вратарь «Даллас Старз» сделал 2 передачи в одной игре.

Входил в состав сборной Швеции на двух Олимпиадах, четырёх чемпионатах мира и на Кубке мира 1996 года, однако, являясь резервным голкипером сборной, провёл на этих турнирах в общей сложности только 3 полных матча — место в воротах обычно занимал Томми Сало.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика шведского хоккея

Хоккеисты Швеции
Хоккейные вратари
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Лександ»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Олбани Девилз»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой